El término cuna puede hacer referencia a:

Cuna, una cama para niños pequeños.
Cuna, una parroquia del concejo asturiano de Mieres, en España.
Cuna, un cuadro de Federico Barocci.
La cuna, un cuadro impresionista de Berthe Morisot.